Ферешть () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Ферешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Ферешть.
 Ферешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Бучум.
 Ферешть () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Джулешть.